Краљ се може односити на:

на појам:
 краљ, владарска титула
 краљ (шах), шаховска фигура
 Краљ (филм из 2019)
 Краљ (предстојећи филм)

на личност:
 Петар Краљ, српски глумац
 Ивица Краљ, југословенски фудбалер

на насеље:
 Краљ (Римавска Собота), насеље у округу Римавска Собота, Словачка

Види још 
 краљица, супруга краља